Según el contexto Tiamat puede significar:
Tiamat: una diosa/monstruo primitivo perteneciente a la mitología babilónica (la serpiente que duerme a la espera).
Tiamat (banda): Banda musical del género metal gótico de origen sueco.